È stata la prima edizione del torneo.

In finale Gabriela Dabrowski e María José Martínez Sánchez hanno sconfitto Anna-Lena Friedsam e Laura Siegemund con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Raquel Atawo /  Abigail Spears (quarti di finale)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

 Eri Hozumi /  Miyu Katō (quarti di finale)
 Gabriela Dabrowski /  María José Martínez Sánchez (campionesse)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard /  Sabine Lisicki (primo turno)

 Kirsten Flipkens /  Ana Ivanović (semifinale)

Alternate 
  Nao Hibino /  Emily Webley-Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Open 2016
WTA Tour 2016